IPA может означать:

 International Phonetic Alphabet () — система фонетической нотации.
 India Pale Ale («индийский светлый эль») — сорт пива
 Intermediate power amplifier () — часть радио-передатчика.
 IP address () — аббревиатура Internet Protocol Address.
 .ipa — формат архивного файла приложений для iPhone, iPod Touch, iPad.

Организации 
 International Phonetic Association ()
 International Police Academy ()
 International Police Association ()
 International Psychoanalytical Association ()
 International Publishers Association ()
 Institute of Practitioners in Advertising () — Великобритания
 Institute of Public Administration () — Ирландия
 Institute of Public Affairs () — Австралия
 Institute of Public Affairs () — Польша
 Independence Party of America ()
 Independent Pilots Association () — Соединённые Штаты
 Insolvency Practitioners Association () Великобритания и Ирландия
 Institute for Propaganda Analysis () — Соединённые Штаты
 Institute for Public Accuracy () — Соединённые Штаты
 Island Pacific Academy () — школа на Гавайях
 Illinois Psychological Association ()
 Independent practice association () — группа докторов медицины

Примечания